Brownville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brownville (Nebraska)
Brownville (New Jersey)
Brownville (New York)